Luke Harry Chadwick (Cambridge, 18 de novembro de 1980) é um futebolista inglês que atua como meio-campista, atualmente no Cambridge United Football Club.

Futebolistas da Inglaterra
Naturais de Cambridge
Futebolistas do Manchester United F.C.
Futebolistas do West Ham United F.C.